Aalspieß steht für:
 Aalspieß (Rezept), ein Fischgericht
 Aalstecher, ein Fischfangwerkzeug